Bungbulang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Bungbulang, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Bungbulang, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar